Корги () — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни. Входит в Галанчожское сельское поселение.

География 
Аул Корги расположен на правом берегу реки Осу-Хи, к северо-востоку от районного центра Галанчож. 1,5 км. от озера Галайн-Ам, вниз по реке Осу-Хи.

Ближайшие развалины аулов: на юге — аул Кирбит, на юго-западе — аулы Галанчож и Ами, на юго-востоке — аул Кирбичу и Хайбах, на севере — аул Дженчу, на северо-западе — аулы Амки и Толь, на востоке — аул Тестерхой.

История 
Аул Корги был ликвидирован советской властью в 1944 году во время депортации чеченцев и ингушей. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе..

Коренными жителями аула являлись представители тейпа Галай входящий в Орстхойское этническое общество.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне